Маманя:
 Маманя — обращение и название некоторыми матери.
 «Маманя» — водопад на реке Кутсайоки в Мурманской области России, в туристической топонимике.